Laçın (district), een district in Azerbeidzjan.
 Laçın (stad), de hoofdstad van dit district.
 Laçın (Kəlbəcər), een dorp in het Azerbeidzjaanse district Kəlbəcər.